Юрика: — женское имя.

Аэропорта 
 Юрика (аэропорт, Калифорния) — гражданский аэропорт рядом с одноимённым калифорнийским городом.

Города 
 Юрика (Калифорния) — город в штате Калифорния, США
 Юрика (тауншип, Миннесота) — тауншип в штате Миннесота, США.
  — город в штате Миссури, США.

Округа 
 Юрика (округ, Невада) — округ в штате Невада, США.

Прочее 
 Юрика (долина) — долина на территории национального парка Долина Смерти.
 Юрика (дюна) — самая большая дюна на территории национального парка Долина Смерти.
 Юрика — научная станция в провинции Нунавут, Канада.
 Юрика (пролив) — пролив, разделяющий острова Канадского Арктического архипелага Элсмир и Аксель-Хейберг
 Юрика — река в России.
 Юрика — озеро в Карелии.

См. также